Личное первенство России (неофициальное) проходило в Петрограде 9 марта 1919 года.

Соревнования проводились по одной дисциплине — гонка на 25 км.

2 и 3 места заняли финны — представители петроградских командных курсов.

Победители и призёры

Литература 
 Лыжные гонки: Справочник/ Сост. Г. П. Марков — М.: Физкультура и спорт, 1984

Примечания 

1919 год в лыжном спорте
Соревнования по лыжному спорту в России
Спорт в России в 1919 году
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Март 1919 года
События 9 марта
1919 год в Санкт-Петербурге